Германо-корейский договор — дипломатическое соглашение, заключённое в 1883 году между представителями Германской империи и Кореи.

Предпосылки 
В 1876 году, после подхода кораблей японских ВМФ к острову Канхвадо и создания угрозы для Сеула, между корейцами и японцами был заключён торговый договор. Благодаря заключению этого договора для Кореи открылись возможности установления дипломатических отношений со странами Запада.

В 1882 году был заключён договор с США и установлены дипломатические отношения, благодаря чему стали возможны и последующие договоры со странами Европы.

Условия договора 
Условия договора Кореи с немцами были примерно такими же, как и с другими европейскими державами: предусматривался ряд торговых преференций для Германии и т. п.

В соответствии с договором в Корею были направлены следующие германские дипломатические представители: капитан Зембиш (18 ноября 1884), Т. Кемперман (17 мая 1886), Х. Вайперт (29 сентября 1900).

Договор оставался действительным даже после установления протектората Японской империи над Кореей.

См. также 
 Неравные договоры

Примечания

Литература 
 Kim, Chun-gil. (2005). The History of Korea. Westport, Connecticut: Greenwood Press. ISBN 0-313-33296-7, ISBN 978-0-313-33296-8; ISBN 0-313-03853-8, ISBN 978-0-313-03853-2; OCLC 217866287
 Korean Mission to the Conference on the Limitation of Armament, Washington, D.C., 1921—1922. (1922). Korea’s Appeal to the Conference on Limitation of Armament. Washington: U.S. Government Printing Office. OCLC 12923609
 Yŏng-ho Ch’oe; William Theodore De Bary; Martina Deuchler and Peter Hacksoo Lee. (2000). Sources of Korean Tradition: From the Sixteenth to the Twentieth Centuries. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-12030-3, ISBN 978-0-231-12030-2; ISBN 0-231-12031-1, ISBN 978-0-231-12031-9; OCLC 248562016

Неравноправные договоры
Международные договоры Германской империи
Международные договоры Кореи
Международные договоры XIX века
1883 год
Дипломатия династии Чосон